

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Olsztyn – miasto na prawach powiatu, stolica województwa warmińsko-mazurskiego
 Olsztyn – miasto w województwie śląskim w powiecie częstochowskim, w gminie Olsztyn
 Olsztyn – część miasta Bełchatów

Inne 
 Olsztyn – gmina miejsko-wiejska w województwie śląskim w powiecie częstochowskim
 Olsztyn – gromada

Zobacz też 
 Olsztynek
 Stary Olsztyn